Султана Иванова (Янова) Делчева, по баща Нурджиева, е майката на големия български революционер Гоце Делчев и на още двама сина - Мицо и Милан, загинали за освобождението на Македония, а дъщеря ѝ Руша е една от първите революционерки, деятелка на ВМОРО. Всичките деца на Султана допринасят по различен начин за тази кауза.

Биография 
Родена е в 1850 година в село Морарци, Кукушко, тогава в Османската империя. За семейството ѝ се знае малко, а тя е била известна като хубава, скромна и трудолюбива девойка. Кукушанинът Никола Делчев я избира за своя жена. В Кукуш я знаят като жена с „добро и милозливо сърце“, благородна и състрадателна, помагаща на бедните в града, набожна.

С Никола имат девет деца – четирима сина и пет дъщери: Руша/Мария (родена 1868 година), Цоца/Цона (1870), Гоце/Георги (1872), Тина /Катерина (1874), Лика/Велика (1876), Мицо/Димитър (1879), Ленка/Елена (1881), Милан (1883) и Христо (1885). 

Умира в 1907 година в Кукуш, от мъка по загиналите си синове, по думите на близките ѝ.

Родословие

Бележки 

Султана
Хора от дем Кукуш
Починали в Кукуш